Werschinino () ist der Name russischer Orte:
 Werschinino (Altai), Dorf in der Region Altai
 Werschinino (Archangelsk, Konoscha), Dorf im Rajon Konoscha, Oblast Archangelsk
 Werschinino (Archangelsk, Plessezk), Dorf im Rajon Plessezk, Oblast Archangelsk
 Werschinino (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Werschinino (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Pluttwinnen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Werschinino (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (Kohlischken, 1928–1946: Hutmühle, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Werschinino (Nischni Nowgorod, Bolschoke Muraschkino), Dorf im Rajon Bolschoje Muraschkino, Oblast Nischni Nowgorod
 Werschinino (Nischni Nowgorod, Kstowo), Dorf im Rajon Kstowo, Oblast Nischni Nowgorod
 Werschinino (Nischni Nowgorod, Schachunja), Dorf im Rajon Schachunja, Oblast Nischni Nowgorod
 Werschinino (Nischni Nowgorod, Sergatsch), Dorf im Rajon Sergatsch, Oblast Nischni Nowgorod
 Werschinino (Perm), Ortschaft in der Oblast Perm
 Werschinino (Tomsk), Dorf in der Oblast Tomsk